Галина Петровна Андреева (5 июля 1933, Москва — 15 мая 2016, там же) — русская , переводчица, редактор.

Биография 
Окончила Московский педагогический институт иностранных языков и факультет журналистики МГУ. Работала стюардессой, ом, редактором.

В середине 1950-х гг. входила в «группу Черткова», хозяйка «Монмартрской мансарды» — квартиры, где собиралась группа. Первые публикации в 1993. Любовная и пейзажная лирика Андреевой носит предельно сдержанный, камерный характер.

Переводила английских, французских, канадских, латиноамериканских, грузинских поэтов.

Умерла в 2016 году. Похоронена на Хованском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 
 

Русские поэты
Поэты России XX века
Выпускники факультета журналистики МГУ
Поэты самиздата
Переводчики на русский язык
Похороненные на Хованском кладбище